Remetea több romániai település lehet:

 Magyarremete, Bihar megye
 Ompolyremete, Fehér megye
 Gyergyóremete, Hargita megye
 Remeteszeg, Maros megye